Села:
 Круглик — Донецька область, Шахтарський район
 Круглик — Запорізька область, Вільнянський район
 Круглик — Київська область, Обухівський район
 Круглик — Луганська область, Луганський район
 Круглик — Полтавська область, Гадяцький район
 Круглик — Харківська область, Валківський район
 Круглик — Хмельницька область, Шепетівський район
 Круглик — Чернівецька область, Дністровський район

 Круглик — колишнє село Миргородського району Полтавської області, зняте з обліку 11 липня 1990 року

Селище:
 Круглик — Луганська область, Алчевський район

Інше:
 Круглик — річковий острів на Дніпрі, Черкаський район, Черкаська область
 Круглик — урочище, Плужне, Ізяславський район, Хмельницька область
 Круглик — пам'ятка природи, Тетіївський район, Київська область
 Круглик — ентомологічний заказник місцевого значення, Шахтарський район, Донецька область, біля села Нікішине
 Круглик — озеро, Шумілінський район, Вітебська область, Білорусь

Див. також 
 Круглік
 Круглики